Schlachter steht für:

 Fleischer

Schlachter ist der Familienname folgender Personen:

 August Schlachter (1901–1996), deutscher Architekt und SS-Führer
 Elisabeth Baumann-Schlachter (1887–1941), Schweizer Schriftstellerin
 Eugen Schlachter (* 1957), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ferdinand Schlachter (1824–1875), deutscher Bankier und Präsident der Handelskammer Saarbrücken
 Franz Eugen Schlachter (1859–1911), Schweizer Evangelist und Altphilologe
 Frédérique Schlachter (1892–1965), deutsch-französischer Bankier und Politiker
 Heinrich Schlachter (1817–1868), deutscher Kaufmann, MdL Nassau 
 Monika Schlachter (* 1957), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Moriz Schlachter (1852–1931), deutscher Bildhauer und Altarbauer
 Simon Schlachter (* 1992), deutscher Koch 
 Wolfgang Schlachter (1908–1999), deutscher Finnougrist 

Schlachter ist der Beiname von

 Güney Artak, Kampfname Zaza, Beiname Schlachter (* 1988), deutscher Kickboxer

Siehe auch:

 Schlachter-Bibel, Bibelübersetzung von Franz Eugen Schlachter
 Der Schlachter, französischer Film von Claude Chabrol (1970)